Англійська прем'єр-ліга 1994–1995 () — третій сезон англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. Останній сезон Прем'єр-ліги, участь в якому брали відразу 22 команди, з наступного сезону кількість клубів-учасників цього змагання було зменшено до 20. В рамках цього скорочення ліги відразу чотири найслабші команди сезону 1994–1995 вибули до другого за силою англійського дивізіону.

Переможцем змагання вийшов «Блекберн Роверз», який завоював лише третій чемпіонський титул у своїй історії, причому повернення клубу на вершину англійського футболу його вболівальникам довелося чекати 81 рік — попередня перемога команди з Блекберна в чемпіонаті Англії була датована сезоном 1913–1914 років. Співавторами перемоги стали власник футбольного клубу Джек Волкер, який інвестував у його розвиток десятки мільйонів фунтів; шотландський спеціаліст Кенні Далгліш, який очолював тренерський штаб команди; а також гравці «Блекберна», серед яких виділявся дует форвардів — Алана Ширера та Кріса Саттона. На двох ці гравці забили 49 з 80 голів команди у сезоні, причому 34 з них записав на свій рахунок Алан Ширер, з великим відривом перемігши у суперечці бомбардирів сезону.

Своєрідним співавтором перемоги «Блекберна» став діючий на той час чемпіон країни «Манчестер Юнайтед». Команда з Манчестера протягом усього сезону складала гідну конкуренцію блекбернцям, намагаючись виграти свій третій поспіль титул переможця Прем'єр-ліги. Втім урешті-решт саме невдача «Манчестер Юнайтед» в останньому турі чемпіонату, в якому команда не змогла здолати «Вест Гем», дозволила «Блекберну» святкувати перемогу попри поразку в цьому ж останньому турі від «Ліверпуля». Відрив чемпіонів від другого місця склав одне турнірне очко.

Команди-учасниці
У змаганнях Прем'єр-ліги сезону 1994—1995 взяли участь 22 команди, включаючи 19 команд-учасниць попереднього сезону та три команди, що підвищилися у класі з Чемпіонату Футбольної ліги.

Турнірна таблиця

Результати

Статистика

Бомбардири

Нагороди

Щомісячні нагороди

Нагороди за сезон
«Гравцем року за версією ПФА» був названий Алан Ширер, лідер атак команди-чемпіона, що також став найкращим бомбардиром сезону.
Звання «Молодий гравець року за версією ПФА» отримав 20-річний нападник «Ліверпуля» Роббі Фаулер.
«Гравцем року за версією Асоціації футбольних журналістів» було визнано Юргена Клінсманна, німецького нападника «Тоттенгем Готспур».
«Тренером року англійської Прем'єр-ліги» став очільник команди-чемпіона Кенні Далгліш.

Примітки

Посилання 
Сезон 1994–95 Англійської Прем'єр-ліги на RSSSF 
Офіційний сайт Прем'єр-ліги 

1994
Англія
Англія